Анастасьева — женская форма фамилии .
 Анастасьева, Ирина Михайловна (род. 1940) — пианист, музыковед, профессор РАМ имени Гнесиных.
 Анастасьева, Маргарита Викторовна (в замужестве Давыдова; 1925—2022) — советская и российская актриса театра и кино, писательница.
 Анастасьева, Мария Казимировна (более известна как Юшневская, урождённая Круликовская; 1790—1863) — жена декабриста А. П. Юшневского.